Эвбулей (или Эвбул,  «подающий благие советы») – имя двух персонажей древнегреческой мифологии:
 Эвбулей (из Элевсина) – связан с культом Деметры.
 Эвбулей (из Потнии) – пастух из Беотии, связан с культом Аида.

Имена греческого происхождения